Rashtkhvār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rashtkhvār (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Rashtkhvār, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar